Abbas Pasha puede hacer referencia a: 
 Abbas I (1813-1854), wali de Egipto de 1848 a 1854.
 Abbas II Hilmi (1874-1944), último jedive de Egipto, gobernó entre 1892 y 1914.